Labuan (francisé en Labouan encore dans les années 1950) peut désigner :
 le territoire fédéral de Labuan, un territoire fédéral de Malaisie ;
 Labuan, une île de Malaisie située dans le territoire fédéral de Labuan ;
 Bandar Labuan ou Victoria, la plus grande ville et capitale du territoire fédéral de Labuan en Malaisie ;
 la colonie de la Couronne de Labuan, une ancienne colonie britannique aujourd'hui intégrée à la Malaisie en tant que territoire fédéral de Labuan ;
 Labuan, une ville portuaire de la côte occidentale de l'île de Java en Indonésie ;

 la bataille de Labuan, qui oppose les forces australiennes et japonaises durant la campagne de Bornéo lors de la Seconde Guerre mondiale (10 au ) sur l’île de Labuan en Malaisie.

Voir aussi